Эрванн Ле Пешу (, род. 13 января 1982 года, Пертюи, Франция) — французский фехтовальщик на рапирах. Четырёхкратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командной рапире, пятикратный чемпион Европы, многократный призёр мировых и европейских чемпионатов.

Биография 
Эрванн родился в 1982 году в небольшом городке Пертюи. В 2003 году француз выиграл свою первую медаль на международных стартах, став чемпионом Европы в командном турнире. В 2004 году участвовал в своих первых Олимпийских играх в командном турнире, но французские рапиристы проиграли в четвертьфинале россиянам со счётом 38:45. В 2005 году фехтовальщик завоевал первую значимую медаль в своей карьере — на чемпионате мира в немецком Лейпциге французская команда рапиристов выиграла золото. На протяжении трёх лет (2005—2007) французы доминировали в мужской командной рапире на чемпионатах мира, и Эрванн Ле Пешу таким образом стал трёхкратным чемпионом мира.

В то же время француз добился первого успеха в личных соревнованиях. В 2007 году на европейском чемпионате в бельгийском Генте француз выиграл бронзовую медаль.

С 2007 по 2011 год француз не завоевал значимых наград. На Олимпийских играх в Пекине командной рапиры не было представлено, а в личном первенстве Эрванн, посеянный под третьим номером, уступил в четвертьфинале итальянцу Сальваторе Санцо один укол (со счётом 9-10).

В 2011 году французский рапирист снова стал успешно выступать на международном уровне: после серебряной медали на европейском чемпионате в командных соревнованиях, на чемпионате мира Эрванн со своей командой повторил успех. На предолимпийском чемпионате Европы 2012 года французы также стали вторыми.

В 2012 году Эрванн принял участие в Олимпийских играх в Лондоне. В индивидуальном первенстве француз проиграл в 1/8 финала корейцу Чхве Бён Чхолю со счётом 13-15. А в командных соревнованиях французские рапиристы, будучи одними из фаворитов в борьбе за медали, проиграли в четвертьфинале американцам.

Следующий олимпийский цикл француз начал удачно. На чемпионате мира 2013 французская команда реабилитировалась после неудачи на Олимпиаде, выиграв бронзу. 2014 год стал для француза успешным: на домашнем чемпионате Европы Эрванн выиграл бронзу в личном соревновании, а в командном первенстве стал лучшим. Через несколько месяцев французская команда повторила успех, выиграв чемпионат мира в Казани, и Эрванн стал четырёхкратным чемпионом мира. На следующий год французская команда снова выиграла чемпионат Европы, и Ле Пешу стал трёхкратным чемпионом Старого света. В 2016 году Эрванн выиграл «серебро» в личных соревнованиях на европейском чемпионате.

В 2017 году французский рапирист стал чемпионом Европы в командных соревнованиях, а затем выиграл бронзовую медаль чемпионата мира в том же виде программы. Следующего успеха Ле Пешу ждал два года: в 2019 году ветеран сборной Франции завоевал свою пятую золотую награду на чемпионатах Европы в командных соревнованиях, а на чемпионате мира он стал серебряным призёром в том же виде программы.

Личная жизнь 
Эрванн женат на тунисской фехтовальщице Инес Бубакри. Поскольку мусульманским женщинам запрещено вступать в брак с немусульманами, он принял ислам, чтобы жениться на ней.

Лучшие результаты

Олимпийские игры 
  Серебро — Олимпийские игры 2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) (команды)

Чемпионаты мира 
  Золото — чемпионат мира 2005 года (Лейпциг, Германия) (команды)
  Золото — чемпионат мира 2006 года (Турин, Италия) (команды)
  Золото — чемпионат мира 2007 года (Санкт-Петербург, Россия) (команды)
  Золото — чемпионат мира 2014 года (Казань, Россия) (команды)
  Серебро — чемпионат мира 2011 года (Катания, Италия) (команды)
  Серебро — чемпионат мира 2019 года (Будапешт, Венгрия) (команды)
  Бронза — чемпионат мира 2013 года (Будапешт, Венгрия) (команды)
  Бронза — чемпионат мира 2017 года (Лейпциг, Германия) (команды)

Чемпионаты Европы 
  Золото — чемпионат Европы 2003 года (Бурж, Франция) (команды)
  Золото — чемпионат Европы 2014 года (Страсбург, Франция) (команды)
  Золото — чемпионат Европы 2015 года (Монтрё, Швейцария) (команды)
  Золото — чемпионат Европы 2017 года (Тбилиси, Грузия) (команды)
  Золото — чемпионат Европы 2019 года (Дюссельдорф, Германия) (команды)
  Серебро — чемпионат Европы 2011 года (Шеффилд, Великобритания) (команды)
  Серебро — чемпионат Европы 2012 года (Леньяно, Италия) (команды)
  Серебро — чемпионат Европы 2016 года (Торунь, Польша)
  Бронза — чемпионат Европы 2007 года (Гент, Бельгия)
  Бронза — чемпионат Европы 2014 года (Страсбург, Франция)

Награды и звания 
30 ноября 2016 года было присвоено звание кавалера ордена «За заслуги».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации фехтования FIE

Фехтовальщики Франции
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года